Die Große Sandwüste bezeichnet zwei Wüsten der Erde:

Große Sandwüste (Australien)
 Große Sandwüste (Great Sandy Desert) ist die Nebenbezeichnung einer semi-ariden Landschaft im Osten des US-Bundesstaats Oregon. Andere Bezeichnungen sind High Desert (hoch gelegene Wüste) und Oregon Outback (Hinterland von Oregon).